Чемпионат мира по фристайлу 2009 года — 12-й в истории чемпионат мира, прошедший с 1 по 8 марта в японском Инавасиро. Программа соревнований предполагала розыгрыш 10 комплектов медалей — в могуле, акробатике, параллельном могуле, ски-кроссе и хафпайпе.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Чемпионат мира на сайте FIS

Чемпионаты мира в Японии
Март 2009 года
Международные соревнования по фристайлу в Японии